SIL – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
 SIL International – chrześcijańska organizacja lingwistyczna
 SIL – wewnątrznabłonkowa neoplazja płaskonabłonkowa
 Societas Internationalis Limnologiae (International Society of Limnology) – stowarzyszenie hydrobiologiczne